Трансакција може да се односи на:

 Трансакција, појам везан за комуникацију
 Трансакција (базе података)
 Трансакција (ТВ филм)